

Pessoas 
Otto von Bismarck — chanceler da Prússia e depois primeiro chanceler do II Império Alemão, principal responsável pela unificação alemã
Bismarck Barreto Faria — futebolista brasileiro que atuou pelo Vasco da Gama, Kashima Antlers e Fluminense

Localidades
Bismark (Stendal) — cidade da Alemanha no estado de Saxônia-Anhalt

Localidades dos Estados Unidos 
Bismarck (Arkansas) — cidade do Arkansas
Bismarck (Dacota do Norte) — capital do estado norte-americano do Dacota do Norte
Bismarck (Illinois) — vila do Illinois
Bismarck (Missouri) — cidade do Missouri
Arquipélago de Bismarck — arquipélago no Oceano Pacífico, parte da Papua-Nova Guiné
Mar de Bismarck — nas proximidades do mesmo arquipélago

Outros 
Batalha do Mar de Bismarck — batalha da Segunda Guerra Mundial.
Bismarck (couraçado) — couraçado alemão da Segunda Guerra Mundial.

Ver também
Bismarckia — m género botânico da família Arecaceae

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos

nn:Bismarck#Sjå òg